

Patronyme 

 Akatsuki Kambayashi (1902-1980), écrivain japonais ;
 Natsume Akatsuki, romancier et scénariste japonais.

Véhicules 
Akatsuki peut désigner :
  ;
 Akatsuki, destroyer en service dans la Marine impériale japonaise entre 1932 et 1942 ;
 Akatsuki, sonde spatiale de l'agence spatiale japonaise.

Bande dessinée 
Akatsuki peut aussi désigner :
 Akatsuki, organisation criminelle dans le manga Naruto, dessiné par Masashi Kishimoto.

C'est également un personnage du manga "Log Horizon "